Oradour (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Oradour (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Oradour-sur-Glane – francuska gmina i gmina  w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne.